Rajter ist der Familienname folgender Personen:

 Dunja Rajter (* 1946), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Ľudovít Rajter (1906–2000), slowakischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge